Victoria af Storbritannien kan henvise til:

 Victoria af Storbritannien (1819-1901) - regerende dronning af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland 1837–1901
 Victoria af Storbritannien (1840-1901) - datter af dronning Victoria af Storbritannien og gift med kejser Frederik 3. af Tyskland
 Victoria af Storbritannien (1868-1935) - datter af kong Edvard 7. af Storbritannien